Daniel Díaz peut désigner :
 Daniel Díaz (né en 1979), footballeur argentin ;
 Daniel Díaz (né en 1989), cycliste argentin.